Candida se poate referi la:

Biologie și medicină
 Candida (fungi), gen de ciuperci
 Candidiasis, o infecție cauzată de organismele candida
 Malvasia Candida, soi de struguri

Locuri 
 Candida, Campania, comună din provincia Avellino, Italia
 Candida Casa, biserică fondată de St Ninian la Whithorn, Dumfries și Galloway, Scoția
 Aguas Cándidas, municipiu din provincia Burgos, Castilla și León, Spania

Muzică 
 Candida (album), album de Dawn
 "Candida" (cântec), cântec de Dawn
 Overture to Candide, uvertură (operă)

Teatru, film și arte 
 Cándida, film musical de dramă argentinian din 1939, regizat de Luis Bayon Herrera
 Candida (piesă), de George Bernard Shaw
 Candida, personaj din serialul de televiziune Phil of the Future
 Candida, film spaniol din 2006 de Javier Fesser
 "Candida Esperanzada", un episod din serialul mexican Mujeres Asesinas
 Cándida, la mujer del año, un film de comedie argentinian din 1943
 Cándida millonaria, un film argentinian din 1941
 Los Celos de Cándida, un film de comedie argentinian din 1940

Persoane
 Candida (nume)
 Aldoino Filangieri di Candida (d. 1283), nobil din Regatul Neapoli
 Candida Maria de Jesus, călugăriță și sfântă spaniolă

Altele 
 Candida (font)
 SS Empire Candida, un cargo
 Candida (revistă), o fost revistă pentru femei britanică, publicată în 1972

Vezi și
 Candide, un roman satiric din 1759 de Voltaire 
 Candidus (dezambiguizare)